Озерецкая волость:

 Озерецкая волость — волость Московского уезда Московской губернии Российской империи. Существовала до 1917 года.
 Озерецкая волость — волость в составе Дмитровского уезда Московской губернии. В 1921 году большей частью была передана в выделенный из Дмитровского Сергиевский уезд. Просуществовала до 1929 года.

См. также 
 Озерецкое